Municipio de Iosco puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Iosco (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Iosco (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Iosco (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.